Kabua ist der Familienname folgender Personen:

 David Kabua (* 1951), marshaller Politiker
 Amata Kabua (1928–1996), Präsident der Marshallinseln
 Imata Kabua (1943–2019), Politiker der Marshallinseln

Siehe auch:
 Capua (Begriffsklärung)